Хмелёвка — село в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения «Хмелёвский сельсовет».

География 
Село находится на северо-востоке края, в центральной части района, в предгорьях Салаирского кряжа, на берегу реки Хмелёвка.

Абсолютная высота — 202 метра над уровнем моря.

Расстояние до районного центра (города Заринск) — 27 км.
 Уличная сеть
В селе 12 улиц и 4 переулка.

История 
Село было основано в 1788 году как деревня Салаирская, а затем переименовано по гидрониму (протекающей поблизости реке Хмелёвке).
В Хмелёвке был похоронен известный участник Гражданской войны Григорий Рогов. В 2007 году состоялось открытие мемориальной доски в его честь.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % от 1183 жителей.

Инфраструктура 
В Хмелёвке имеется средняя общеобразовательная школа (МКОУ «Хмелевская СОШ»), детский сад, дом культуры, библиотека, медпункт (больница), пекарня, а также сельскохозяйственное предприятие (СПК «Хмелевский»).

Транспорт 
Относится к числу труднодоступных и отдаленных местностей.

Хмелёвка доступна по дороге общего пользования межмуниципального значения «Авдеевская База — Хмелевка — Клабуковка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1306).

Примечания

Ссылки 
 Хмелёвка (Алтайский край) на Викимапии

Населённые пункты Заринского района